2000 Голяма награда на Италия е 51-вото за Голямата награда на Италия и 14-и кръг от сезон 2000 във Формула 1, провежда се на 10 септември 2000 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия